Collegio elettorale di Canicattì – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Canicattì – collegio elettorale della Camera dei deputati